

Toponymie 
Saive est une ancienne commune de Belgique, intégrée aujourd'hui à la commune de Blegny (Province de Liège).

Patronymie 
Saive est le patronyme de :
 Dieudonné Saive (1889–1973), concepteur belge d'armes à feu légères ;
 Jean I de Saive (1540-1611), peintre baroque ;
 Jean-Michel Saive (né en 1969), pongiste et dirigeant sportif belge ;
 Philippe Saive (né en 1971), pongiste belge, frère du précédent.

Voir aussi 
 Saives, hameau de la commune de Faimes (Province de Liège)

Homonymie de patronyme